Liljefors ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Liljefors (1860–1939), schwedischer Tiermaler
 Ingmar Liljefors (1906–1981), schwedischer Komponist
 Ruben Liljefors (1871–1936), schwedischer Komponist
 Anders B. Liljefors (1923–1970), schwedischer Keramiker